Dalin () – gmina miejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Dalin w 2016 roku liczyła 31 379 mieszkańców – 15 321 kobiet i 16 058 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 11 359, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,76 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi